Kim Soo-hyun ou Kim Su-hyeon  () peut désigner :

  (née en 1943), romancière et scénariste sud-coréenne ;
  (né en 1970), acteur sud-coréen ;
 Kim Soo-hyun (née en 1985), actrice sud-coréenne connue sous le nom de Claudia Kim ;
 Kim Soo-hyun (né en 1988), acteur sud-coréen ;
  (née en 1995), athlète haltérophile sud-coréenne.

Voir aussi 
 Kim So-hyun (née en 1999), actrice sud-coréenne